Benthall – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Benthall – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)